Bobby Keyes ist der Name folgender Personen:
* Bobby Keyes (Fußballspieler) (1910–1970), schottischer Fußballspieler
 Bobby Keyes (Rugbyspieler) (1939–2022), australischer Rugbyspieler
 Bobby Keyes (Gitarrist) (* 1953), US-amerikanischer Gitarrist

Siehe auch:
 Bobby Keys (1943–2014), US-amerikanischer Saxophonist